Dit is een overzicht van de Nederlandse kampioenschappen atletiek veldlopen.

De NK Cross werd in 2011, evenals in 2010, georganiseerd door de Nijverdalse atletiekvereniging AV Atletics. In 2010 heeft de Atletiekunie besloten om de NK Cross vanaf 2011 te verschuiven van maart naar november. Hierdoor vond er in 2011 twee keer een NK Cross plaats. Daarnaast heeft de Atletiekunie de NK Cross voor de seizoenen 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014 toegewezen aan Stichting Internationale Warandeloop. De NK Cross zal gedurende drie seizoenen plaatsvinden tijdens de Warandeloop in Tilburg. De Warandeloop is een internationale crosswedstrijd en is een van de tien belangrijkste crosswedstrijden. Hiermee krijgen de NK Cross vanaf november 2011 een Open karakter, vergelijkbaar met het NK marathon. In 2013 besloot de Atletiekunie om de NK Cross met ingang van 2014 de NK Cross weer terug te verschuiven naar het begin van het jaar. In 2015 vond bij de Abdijcross in Kerkrade de NK Cross plaats.

Mannen 

* De veldloopkampioenschappen korte afstand werden in deze jaren separaat georganiseerd:- in 1950 op 2 april in Amsersfoort;- in 1951 op 15 april in Groningen;- in 1952 op 14 april in Arnhem;- in 1953 op 6 april in Wassenaar;- in 1954 op 28 maart in IJmuiden;- in 1955 op 3 april in Helmond;- in 1956 op 8 april in Groningen;- in 1957 op 7 april in Vught;- in 1958 op 2 november in Oisterwijk;- in 1959 op 8 november in Dordrecht;- in 1960 op 16 oktober in Tuindorp-Oostzaan;- in 1961 op 1 oktober in Gouda.

Vrouwen

Zie ook
 Nederlandse kampioenschappen atletiek
 Nederlandse kampioenschappen atletiek meerkamp

Veldlopen
Veldloopwedstrijd